Chust, città dell'Ucraina
 Chust, città dell'Uzbekistan